S60 har flere betydninger:
 S60 (styresystem) − et styresystem til mobiltelefoner
 Volvo S60 − en bilmodel fra Volvo Cars
 S-60 − en sovjetisk kanon
 Canon PowerShot S60 − et kamera fra Canon
 : Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald − en sikkerhedssætning